Sony Ericsson J108i — четырёхдиапазонный мобильный телефон с камерой фирмы Sony Ericsson, официально представлен 16 июня 2010 года. Аппарат является телефоном серии GreenHeart. Дизайн во многом напоминает дизайн телефона Sony Ericsson J10i2 Elm. Телефон Sony Ericsson J108i выпускается в трёх тонах красно-чёрном, серебристо-чёрном и розово-белым. Корпус целиком изготовлен из переработанного пластика, как и у всех телефонов серии Green Heart. Клавиатура построена по типу «лесенки», что также повышает комфортабельность при вводе. Слот для карт памяти позволяет использовать карты памяти microSD. Встроенный плеер по качеству работы со звуком может оправданно претендовать на сравнение с медиа плеерами Walkman. Телефон оснащён 2-х мегапиксельной цифровой камерой без автофокуса, позволяющая делать снимки посредственного качества, что обусловлено высокой степенью JPEG-сжатия изображения (исправляется установкой неофициальных драйверов, с уменьшенным сжатием). Также присутствует инструмент photo fix, который позволяет делать фотографии высокого качества. Присутствует ночной режим, который полностью позволяет заменить светодиодную вспышку. Со 2 октября 2010 года появился в магазинах России. Преемник J105i.

Данный аппарат был в числе первых телефонов производителя, в которых Sony отказалась от своего формата карты памяти, а также проприетарных интерфейсов для наушников, зарядного и синхронизационного кабеля в пользу более распространённых к тому моменту 3,5 mm Jack и microUSB, соответственно

Технические характеристики

Похожие модели 
 Sony Ericsson J105i

См. также 

 Sony Ericsson

Ссылки 
 Концерн Sony Ericsson
 Русский Клуб Sony Ericsson
 Краш-тест мобильного Sony Ericsson J108i/Cedar